La bataille de Zabadani peut faire référence à :
 la bataille de Zabadani, en janvier 2012 lors de la guerre civile syrienne ;
 la bataille de Zabadani, en février 2012 lors de la guerre civile syrienne ;
 la bataille de Zabadani, en 2015 lors de la guerre civile syrienne.